Сабата — фамилия, а также термин.

Известные носители 
 Сабата, Виктор де (1892—1967) — итальянский дирижёр и композитор.

Иное 
 Сабата — традиционная башкирская обувь.